Chaiya (în ) este un district (Amphoe) din provincia Surat Thani, Thailanda, cu o populație de 47.750 de locuitori și o suprafață de 1.004,63 km².

Componență 

Districtul Chaiya este subdivizat în 9 subdistricte (tambon). Acestea, la rândul lor sunt subdivizate în 54 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Surat Thani